Никаллс — фамилия. Известные носители:
 Никаллс, Гай
 Никаллс, Петтсон